O Magirama - Manual de Mágicas é um livro infantil publicado pela Editora Abril em 1975. A obra reúne um grande número de truques mágicos com cartas, números e pequenos objetos, instruções de jogos de paciência, regras de xadrez, brincadeiras de salão, definições astrológicas e adivinhações.

É a versão brasileira do Manuale di Paperinik italiano e sua ilustração de capa corresponde à do Magirama des Castors Juniors francês.

Concebido como uma seqüência temática ao Manuale delle Giovani Marmotte (cuja versão brasileira foi o Manual do Escoteiro-Mirim), o Manuale di Paperinik se distingue do modelo original ao adotar uma distribuição temática dos artigos. A tendência foi acompanhada, ainda que não tão rigorosamente, no Magirama.

As ilustrações, creditadas (não na versão brasileira) a Giovan Battista Carpi e Danilo Pecchioni, dão ao Magirama um lugar de destaque entre os manuais Disney. Reúnem um grande elenco de personagens Disney de quadrinhos e desenhos, incluindo várias referências a longa-metragens animados clássicos como A Espada Era a Lei, Bambi e Aristogatas.

Enquanto o original italiano era dedicado ao Superpato, o Magirama retirou todas as referências ao super-herói. As máscaras foram apagadas e os elementos do super-uniforme foram substituídas pelos trajes comuns do Pato Donald ou por uma roupa de mágico genérica.

A maior parte do conteúdo do Magirama foi reaproveitada no Supermanual do Escoteiro-Mirim, na Biblioteca do Escoteiro-Mirim e na coleção Manuais Disney (Nova Cultural).

Expediente

 Coordenação editorial: Ruth Rocha
 Editoria de texto: Alberto Maduar
 Supervisão de arte: Jorge Kato

Literatura infantojuvenil
Manuais Disney
Abril Jovem